Gaston est le nom donné à plusieurs systèmes tropicaux dans l'Atlantique nord :

 Ouragan Gaston de 2004 qui causé des inondations en Virginie, États-Unis ;
 Tempête tropicale Gaston de 2010 qui a eu une courte durée de vie ;
 Ouragan Gaston de 2016, de catégorie 3 il a passé presque toute sa vie en mer loin des terres mais a fini en atteignant les Açores comme tempête tropicale  ;
 Tempête tropicale Gaston de 2022 au milieu de l'Atlantique ayant affecté les Açores.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme